В этом списке представлены имена мужчин, возраст которых превысил 110 лет и прошёл подробную проверку международной Геронтологической исследовательской группой, Книгой рекордов Гиннеса, или LongeviQuest (LQ). Жирным шрифтом обозначены те долгожители, которые являются старейшими за всю историю в своих странах. Данный информационный список является развитием темы Долгожитель.

Ожидающие проверку 
В списке представлены мужчины возрастом старше 110 лет, ожидающие проверку.

Ныне живущие неверифицированные долгожители 
В этом списке указаны неверифицированные мужчины старше 110 лет.

Список старейших мужчин по хронологии с 1962 года 

Предположительно предшественником американца Сильвестра Мелвина был его соотечественник (25 июня 1849—10 февраля 1961) — прожил 111 лет, 200 дней, чьи точные даты жизни вызывают некоторые споры. Также был Роберт Александр Эрли (8 октября 1849-9 октября 1960) — более вероятный претендент, проживший 111 лет, 1 день, чей возраст находится на рассмотрении.

См. также 
 Список старейших женщин
 Список старейших людей в мире
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Долгожитель
 GRG

Примечания 

Мужчины

мужчины